Stadtschulrat steht für

 Bildungsdirektion für Wien, eine für das Bundesland Wien in Österreich zuständige Schulbehörde, die von 1922 bis 2018 Stadtschulrat für  Wien genannt wurde
 Stadtschulrat (Deutschland), eine Stellung in deutschen Städten wie etwa Hannover